Серге́й Никола́евич Шевчу́к (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за РУФК (Киев), также провёл один матч за киевский «Арсенал» в ноябре 1998 года. Позже перешёл в клуб «Интер» (Боярка), в Первой лиге дебютировал 29 августа 2003 года в матче против команды «Нафком» (1:0). Из-за финансовых трудностей «Интера» перешёл в донецкий «Шахтёр». Выступал за «Шахтёр-3», «Шахтёр-2» и дубль. 17 июня 2007 года дебютировал в Высшей лиге в матче против запорожского «Металлурга» (0:2). С 2008 года выступает на правах аренды в луганской «Заре». В команде дебютировал 29 февраля 2008 года в матче против киевского «Арсенала» (1:1).

С 2012 года по 2015 года являлся игроком мариупольского «Ильичёвца». Летом 2015 года перешёл в саратовский «Сокол».

С 2015 года — игрок клуба «Тамбов». В январе 2019 года перешёл на правах аренды в «Пюник».

Карьера в сборной 
Выступал в молодёжной сборной Украины до 21 года, провёл 5 матчей.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Интер» Боярка
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)